Grenzdorf ist der Name folgender Orte und Ortsteile:

 Grenzdorf, Ortsteil von Ramin in Mecklenburg-Vorpommern; siehe Grenzdorf (Ramin)
 Grenzdorf (Danziger Höhe), der deutsche Name der polnischen Ortschaft Graniczna Wieś  in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Trąbki Wielkie
 Grenzdorf A (Kreis Elbing), der deutsche Name der polnischen Ortschaft Osłonka in der Woiwodschaft Pommern; siehe Nowy Dwór Gdański#Gemeinde
 Grenzdorf B (Kreis Elbing), der deutsche Name der polnischen Ortschaft Graniczna in der Woiwodschaft Pommern; siehe Sztutowo#Gemeinde
 Neu Grenzdorf (Danziger Höhe), der deutsche Name eines Teils der Ortschaft Graniczna Wieś  in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Trąbki Wielkie